Boissin ist
 
 der deutsche Name des Dorfes Byszyno in der polnischen Woiwodschaft Westpommern

Boissin ist der Familienname folgender Personen:

 Ely Boissin, Journalist und Schriftsteller
 Firmin Boissin (1835–1893), Journalist und Schriftsteller
 Guy Boissin, Auto-Designer
 Henri Boissin, Sprachwissenschaftler